Die Saison 1999/2000 des von der FIS veranstalteten Freestyle-Skiing-Weltcups begann am 11. September 1999 in Mount Buller (Australien) und endete am 17. März 2000 in Livigno (Italien). Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials (Springen), Moguls (Buckelpiste), Dual Moguls (Parallel-Buckelpiste) und letztmals Skiballett, wobei es für letztere keine Disziplinenwertung gab.

Abkürzungen 
 AE = Aerials
 MO = Moguls
 DM = Dual Moguls
 BA = Skiballett

Männer

Weltcupwertungen

Podestplätze

Frauen

Weltcupwertungen

Podestplätze

Nationencup

Weblinks 
Weltcup Herren

Weltcup Damen

1999/2000
Wintersport-Weltcup 1999/2000